Mist steht für:
 Mist, Mischung aus Tierexkrementen und einem Bindemedium
 Mist, Bezeichnung für Abfall in Österreich
 Mist (Walküre), Walküre der nordischen Mythologie
 Mist (Oregon), Unincorporated Community in Columbia County (Oregon), Oregon, Vereinigte Staaten
 Mist, ehemaliger Name der aufgelassenen Siedlung Bailey Flats (Kalifornien), Madera County, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 USS Mist (1864), US-amerikanischer Dampfer
 USS Mist (SP-567), Patrouillenboot (1917–1919)
 USS YP-422, Patrouillenboot (1942–1943), vorher als Fischtrawler Mist

The Mist ist der Originaltitel folgender Werke:
 Der Nebel, Novelle von Stephen King (1985), siehe Im Morgengrauen #Die Geschichten
 Der Nebel, US-amerikanischer Film von Frank Darabont (2007)
 Der Nebel (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2017)

MIST steht für:
 Military Institute of Science and Technology, Technologie-Institut der Streitkräfte Bangladeschs
 MIniature STudent Satellite, schwedischer, in Bau befindlicher Satellit in der Königlichen Technischen Hochschule

Siehe auch:
 Mist Rocks
 Myst (Begriffsklärung)

Abkürzung